Ел Зоро има више значења:

 Ел Зоро (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Зоро (Ла Пиједад), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Зоро (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Зоро (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Зоро (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Зоро (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику